Beatrice steht für:

 Beatrice, weiblicher Vorname
 Beatrice-Preis, dänischer Literaturpreis
 Offshore-Windpark Beatrice, vor der Küste Schottlands

Beatrice ist der Name folgender Orte

in Simbabwe:
 Beatrice (Simbabwe)

in den Vereinigten Staaten:
 Beatrice (Alabama), im Monroe County
 Beatrice (Georgia), im Stewart County
 Beatrice (Indiana), im Porter County
 Beatrice (Humboldt County, Kalifornien)
 Beatrice (Yolo County, Kalifornien)
 Beatrice (Clarke County, Mississippi)
 Beatrice (Stone County, Mississippi)
 Beatrice (Nebraska), im Gage County
 Beatrice (Washington), im Adams County
 Beatrice (West Virginia), im Ritchie County

im NRHP gelistete Objekte:
 Beatrice Chautauqua Pavilion and Gatehouse, in Beatrice, Nebraska, ID-Nr. 79001445
 Beatrice City Library, in Beatrice, Nebraska, ID-Nr. 76001131
 Beatrice Municipal Auditorium, in Beatrice, Nebraska, ID-Nr. 05001293

Siehe auch:
 Béatrice